Стивен Джеймс Мерчант (; род. 24 ноября 1974) — британский сценарист, радиоведущий, комик и актёр.

Биография 
Родился в Бристоле в семье медсестры Джейн Элен Хиббс и страхового агента Рональда Джона Мерчанта. Окончил среднюю школу в Хэнхеме. С 1993 по 1996 год учился в Уорикском университете в Ковентри, где получил степень бакалавра искусств в области кино и литературы.

Состоит в отношениях с американской актрисой Мирси Монро.

Карьера 
С 1998 года занимается написанием сценариев для телесериалов, среди которых «Офис» (2001—2003, 2005—2013), «Массовка» (2005—2007), «Жизнь так коротка» (2011—2013), «Шоу Рики Джервейса» (2010—2012), «Давай знакомиться» (2013).

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Награды и номинации 
Награды
 British Academy Television Awards 2002, 2003, 2004 — «Лучший ситком» («Офис»)
 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2006 — «Лучший комедийный сериал» («Офис»)
 Премия VGX 2011 — «Лучшее озвучивание мужского персонажа» («Portal 2»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Радиоведущие Великобритании
Актёры Великобритании
Комики Великобритании
Стендап-комики Великобритании
Сценаристы Великобритании
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии BAFTA